Potere – capacità di influenzare i comportamenti di gruppi umani
 Potere – album di Luchè del 2018
 Potere – situazione giuridica soggettiva attiva consistente nella possibilità attribuita ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici
 Potere (Roda de Fogo) – telenovela brasiliana